mieszadło magnetyczne
 mieszadło mechaniczne
Zobacz też:
 mieszanie (proces)
 mieszalnik
 mieszarka